Líšná kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Líšná (ort i Tjeckien, Plzeň), 
 Líšná (ort i Tjeckien, Olomouc), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar